LGA 1248 (Socket TW) — разъём центрального процессора, разработанный компанией Intel для 2- и 4-ядерных серверных процессоров Itanium серии 9300 (Tukwila). LS был представлен 30 марта 2010 г. и нацелен на вытеснение PAC611 (или PPGA661). В системах с данным разъемом используется шина Intel QuickPath Interconnect.

Поддерживаемые процессоры

См. также 
 Itanium
 Список микропроцессоров Intel

Разъёмы микропроцессоров